James Rodríguez oder James Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* James Rodríguez (James David Rodríguez Rubio; * 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 James Rodriguez, US-amerikanischer Schauspieler, siehe James und Lukas Rodriguez 
 James David Rodríguez, Geburtsname von James Roday (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler